Ilia Klimkin, né le  à Moscou, est un patineur artistique russe.

Le , il a annoncé sa retraite de la compétition.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Naissance en RSFS de Russie
Naissance en août 1980
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance à Moscou